FUDforum представляет собой бесплатный интернет-форум с открытым исходным кодом, разрабатываемым Advanced Internet Designs Inc. Название «FUDforum» является сокращением «Fast Uncompromising Discussion forum» (Быстрый бескомпромиссный дискуссионный форум). FUDforum является форумом с широкими возможностями индивидуальной настройки и богатым набором особенностей, выделяющих его по сравнению с другими форумами.

FUDforum может работать во многих операционных системах, которые поддерживают PHP, включая Unix, Linux и версии Windows. Для хранения данных FUDforum может использовать MySQL, PostgreSQL, MS SQL, IBM DB2, PostgreSQL, Firebird или SQLite. Интерфейс форума основан на XHTML с CSS, jQuery и AJAX, что обеспечивает
гибкий пользовательский интерфейс.

Исходный код выпущен под лицензией GNU General Public License (версия 2) и любые интернет сайты могут использовать его бесплатно. Имеет локализацию более чем для 50 языков.

История 
Начало разработке FUDforum положил Илья Альшанетский (Ilia Alshanetsky), эксперт в области безопасности и один из ведущих разработчиков языка PHP. За последние годы было выпущено несколько стабильных версий, в том числе:

 2001: Несколько версий предварительных релизов и первого релиза, начиная с октября.
 2002: v1.1.0 (28.01), v1.1.1 (1.02), v1.1.2 (19.02), v1.2.1 (23.02), v1.2.2 (6.03), v1.2.3 (18.03), v1.2.4 (28.03), v1.2.7 (18.04), v1.2.8 (3.05), v2.0.0 (7.05), v2.0.1 (7.06), v2.0.2 (13.06), v2.1.0 (18.06), v2.1.1 (21.06), v2.1.2 (27.06), v2.1.3 (1.07), v2.2.0 (4.07), v2.2.1 (8.07), v2.2.2 (12.07), v2.2.3 (13.07), v2.2.5 (6.08), v2.3.0 (25.08),  v2.3.1 (10.10), v2.3.2 (30.09), v2.3.4 (27.10), v2.3.5 (11.01).
 2003: v2.3.6 (6.01), v2.3.7 (23.01), v2.3.8 (6.03), v2.5.0 (26.06), v2.5.1 (30.07), v2.5.2 (31.07).
 2004: v2.6.0 (4.01), v2.6.1 (17.03), v2.6.2 (14.04), v2.6.3 (17.05), v2.6.4 (8.06), v2.6.5 (30.08), v2.6.6 (31.08), v2.6.7 (18.10), v2.6.8 (15.11), v2.6.9 (14.12).
 2005: v2.6.10 (16.02),v2.6.11 (18.02), v2.6.12 (23.03), v2.6.13 (24.05), v2.6.14 (11.07), v2.6.15 (11.07), v2.7.0 (23.08), v2.7.1 (23.08), v2.7.2 (29.08), v2.7.3 (27.10).
 2006: v2.7.4 (1.02), v2.7.5 (9.06), v2.7.6 (19.09).
 2007: v2.7.7 (1.10).
 2009: v2.8.0 (22.02), v2.8.1 (21.05), v3.0.0 (1.11).
 2010: v3.0.1 (13.04), v3.0.2 (20.11).
 2011: v3.0.3 (09.09).

Требования 

Для работы FUDforum необходимо, чтобы было установлено следующее программное обеспечение:
 Веб-сервер, поддерживающий PHP, например Apache или Internet Information Services компании Microsoft;
 PHP версии 4 (4.3.0 и выше) или 5;
 Система управления базами данных, при этом поддерживаются MySQL 4 или 5, MS SQL, IBM DB2, PostgreSQL, Firebird и SQLite. SQLite поддерживается через драйвер расширения PHP PDO.

Особенности 
Наиболее важными особенностями FUDforum являются:
 Поддержка программным обеспечением неограниченного числа участников, форумов, сообщений, тем и вложений.
 Возможность загрузки сообщений из групп USENET и E-mail листов рассылки новостей с обратной синхронизацией ответов в форуме с этими группами и листами рассылки.
 Настраиваемая система тем оформления, основанная на шаблонах.
 Переведен на многие языки, включая русский.
 Формирование URL сообщений в дружественном для интернет поисковых систем виде.
 Защита от флуда и спама с помощью Captcha.
 Поддержка чёрных списков пользователей и блокировка IP.
 Сообщения могут сохраняться в базе данных или в виде файлов для увеличения производительности.
 Темы могут изображаться списком или в виде дерева.
 Поддержка пользовательских аватаров.
 Система личных сообщений.
 Создание опросов.
 Встроенная поисковая система.
 Создание RSS каналов.
 Редакторы сообщений и «быстрого ответа», которые поддерживают BBCode, HTML, обычный текст и смайлики.
 Панели управления пользователя, модератора и администратора.
 Система управления правами пользователей и групп пользователей.
 Система поддержки плагинов, которая может использоваться для расширения возможностей форума.
 Для ознакомления с возможностями форума существует локальная компактная версия FUDForum2GO для Microsoft Windows, которая может работать с USB носителя или любого раздела на жестком диске без доступа в интернет.

Интеграция 

Интеграции FUDforum с Mediawiki обеспечивается специальным расширением. Есть модуль для интеграции Drupal. FUDforum может также интегрироваться с системами DokuWiki и eGroupWare (кроме eGroupware версии 1.6).

Интеграция с программным обеспечением сторонних разработчиков может быть реализована благодаря специальному интерфейсу программирования приложений, называемому FUDAPI.

Конвертация 
Разработчики предоставляют ряд скриптов, которые обеспечивают конвертацию других форумов и WebBBS в FUDforum:
 IkonBoard;
 Invision Power Board 1.1.X/1.3.X;
 OpenBB;
 Phorum;
 phpBB2;
 punBB;
 Sporum;
 UBB threads 6.1;
 VBulletin 2;
 WoltLab Bulletin Board;
 WWWBoard;
 XMB 1.8+;
 Yabb and Yabb DC.

Безопасность и уязвимость 
В текущей версии FUDforum нет известных уязвимостей.

См. также 
 Системы управления контентом: Drupal, MediaWiki и eGroupWare.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница FUDforum
 FUDforum Wiki
 IRC канал FUDforum
 Страница проекта FUDforum на SourceForge
 FUDforum на Freshmeat
 Модуль интеграции Drupal и FUDforum
 Независимый обзор на forum-software.org
 Обзор Forummatrix
 Описание FUDforum на Open Source CMS 

Веб-форумы
Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP